Batuan (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol
 Batuan (Masbate), een gemeente in de Filipijnse provincie Masbate
 Batuan (Bali), een plaats op het Indonesische eiland Bali
 Batuan (Sukawati), een plaats op het Indonesische eiland Bali
 Batuan (Batuan), een plaats in de Indonesische provincie Oost-Java